Влади́мир Трофи́мов:
 
 Трофимов, Владимир Вячеславович (1955—1979) — советский игрок в хоккей с мячом и хоккей на траве.
 Трофимов, Владимир Георгиевич (1909—1984) — советский журналист, инженер, редактор, москвовед.
 Трофимов, Владимир Григорьевич (1951—2022) — российский дипломат.
 Трофимов, Владимир Онуфриевич (1860—1924) — генерал-лейтенант Русской императорской армии, губернатор Черноморской губернии.